Trois navires de la marine américaine (United States Navy) ont porté le nom USS Taylor, en l'honneur du contre-amiral William Rogers Taylor (1811–1889)
  était un destroyer de classe Wickes de 1918 à 1938
  était un destroyer de classe Fletcher de 1942 à 1969, puis transféré à la marine italienne sous le nom de Lanciere (D-560)
  était une frégate de la classe Oliver Hazard Perry en service de 1984 à 2015.

Voir aussi
 
 
 

Taylor